Cidade Alta (Caruaru)
 Cidade Alta — distrito de Las Palmas, município espanhol da comunidade autônoma das Canárias
 Cidade Alta (Maringá)
 Cidade Alta (Natal)
 Cidade Alta — bairro de Rolim de Moura, município brasileiro do estado de Rondônia
 Cidade Alta — complexo de favelas do Rio de Janeiro, município brasileiro do estado do Rio de Janeiro
 Cidade Alta (Salvador)
 Cidade Alta de Nova Orleães — bairro da cidade estadunidense de Nova Orleães, referido em inglês como Uptown New Orleans
 Cidade Alta de Porto Seguro — centro histórico de Porto Seguro, município brasileiro do estado da Bahia

Ver também 
 Lista das grandes cidades mais altas do mundo
 Acrópole

Desambiguações de topônimos